«Три́ коло́дца» (известна также под названиями «Учкуду́к» и «Учкудук — три колодца») — песня вокально-инструментального ансамбля «Ялла», сочинённая в 1981 году руководителем ансамбля Фаррухом Закировым на слова Юрия Энтина.

История 
Песня «Три колодца» была написана Юрием Энтиным и Фаррухом Закировым в 1981 году в течение одного дня в узбекском городе Учкудук и в тот же день впервые исполнена в Учкудуке вокально-инструментальным ансамблем «Ялла», которым руководил Закиров.

Песня сразу стала шлягером. Она вошла в финальную часть конкурса «Песня-81» и транслировалась по Центральному телевидению СССР 1 января 1982 года. Коллектив «Ялла» получил статус Государственного ансамбля Узбекской ССР. В 1982 году вышел их первый альбом, названный «Три колодца» — по главному хиту группы. В последующие годы у коллектива были и другие известные композиции — «Последняя поэма», «Канатоходец», «Позвала меня дорога», «Чайхана», «Голубые купола Самарканда», — однако «Три колодца» продолжала оставаться их самой успешной песней.

Примечания 

Песни 1981 года
Поп-песни
Песни на русском языке
Песни, написанные Фаррухом Закировым
Песни на стихи Юрия Энтина
Песни из репертура ВИА «Ялла»